Cătălin Răsvan (n. 14 decembrie 1960) este un muzician, compozitor, instrumentist (chitară bas și contrabas) și profesor la Universitatea Națională de Muzică din București.

Biografie 
Studiază muzica de la vârsta de trei ani cu renumita profesoară Maria Cernovodeanu, urmeaza cursurile liceelor de muzică Dinu Lipatti și George Enescu din București apoi ale Universității Naționale de Muzică din București. Obține titlul de Doctor în muzică în anul 2011.

Activitate 
Membru in Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România din anul 1997.

Ca instrumentist a căntat cu numeroase formații de prestigiu precum Opus 4 și Dan Mândrilă, Timpuri Noi, Mircea Tiberian, George Baicea blues band, Garbis Dedeian, Marius Vernescu, Petrică Andrei, Roxana Stroe, Alexandru Wilmany, cu mulți dintre aceștia întreprinzând concerte în țară și străinătate. 

Președintele Juriului în  anul 2011 Festival Național Dracula  Bas – Ediția I

Discografie 

Ca activitate discografică, apare ca instrumentist pe următoarele albume:

Gil Dobrica – Electrecord - 1988

Alexandru Andrieș – „Azi” – Electrecord - 1991

Alexandru Andrieș - „Cât de departe?” – Romtrust Citizen - 1992

Mircea Tiberian – „Never Ending Story” - Blue Label Records, G.D. Total Service, Video Music Production - 1992

Axa Project – „No comment” – Audio Pro - 1997

Timpuri Noi – Media Pro Music - 1998

Verginica Various - „Back Stage Live!” – Zone Records - 1999

Timpuri Noi / Vița De Vie - „Lucky Nights Live Tour” ‎(CD, Comp, Promo) – Media Pro Music - 1999

Blue Spirit (3) - „Spiritissme” – Vamos - 2002

Alexandru Andrieș – „Pofta vine mâncând” – Electrecord - 2004

Alexandru Andrieș - „Rarități” ‎(Cass, Comp, RM) - A&A Records, Black Crow Music Productions - 2004

George Baicea Electric Blues Band* - „Stealth” Made in Romania ‎(DVD-V, PAL) -   A&A Records - 2010

Tudy Zaharescu - „Nopti cu luna in Bucuresti” - 2018

Ana Mardare & Tudy Zaharescu Band - „Eu” - A&A Records

Activitate de studio 
Ca inginer de sunet figurează pe urmatoarele albume:

Petrică Andrei Trio - „From Our Hearts”, „The Best of Petrică Andrei”, „Tribute to Herbie” ‎(CD, Album) - Cromatic Sound SRL

Mircea Tiberian, Maria Răducanu, Ben Abarbanel-Wolff, Maurice De Martin - „Viata Lumii” ‎(CD, Album) - JAM Records (28)

Maria Răducanu, Mircea Tiberian - „Lumini” ‎(CD, Album) - La Strada Music

George Baicea Electric Blues Band - „Stealth Made in Romania” ‎(DVD-V, PAL) - A&A Records

Este autorul primului DVD românesc de bănci de sunet intitulat „The Essence of Panflute”, editat de Canira Music Interrnational în anul 2006, consemnat și in revista de specialitate Sound on Sound.

Publicații 
„Aplicabilitatea sistemului digital în compoziția muzicală” - Editura Estfalia, București, 2011

„Instrumente virtuale utilizate în compoziția muzicală” - Editura Universității Naționale de Muzică București 2018

Articole apărute în publicații de prestigiu 

„Music Notation in Unconventional Applications” – revista Musicology Today, Catalin Rasvan, 2018

„Sound Banks – A Priceless Aid in Contemporary Music Writing” – revista Artes Journal of Musicology 19-20

Premii 
Diploma de onoare pentru contribuția adusă artei sunetelor în dublă ipostază, interpret și compozitor - anul 2018

Premiul de excelență pentru întreaga activitate componistică și interpretativă oferit de Event Plus - anul 2016

Bibliografie 
 Arta Sunetelor - Catalin Rasvan 
 Adrian Andrieș, „Dicționar de jazz”, Editura tehnică, București, 1998
 Daniela Caraman Fotea și Cristian Nicolau, „Dicționar Rock, Pop, Folk”, Humanitas, București, 1999
 Ioan Big și Radu Lupașcu, „Culorile Sunetelor”, Editura RAO, București, 2015
 „Bucuria sunetelor”, coordonator Radu Lupașcu, Editura Din Condei, București, 2016
 Radu Lupașcu, „Blues Made in Romania”, Editura Akakia, București, 2022

Legături externe 

Nașteri în 1960
Nașteri pe 14 decembrie
Compozitori români
Compozitori din secolul al XX-lea
Compozitori din secolul al XXI-lea
Muzicieni români din secolul al XX-lea
Muzicieni români din secolul al XXI-lea
Chitariști români
Instrumentiști români în viață